Rinderfarm steht für
 Ranch, viehwirtschaftlicher Großbetrieb in Nordamerika oder im südlichen Afrika
 Cattle station, Betriebe in Australien und Neuseeland
 Fazenda, Großbetrieb in Brasilien 
 Estancia, Landgut in Südamerika 
Siehe auch
Viehfarm